Newburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newburg Township (Arkansas)
 Newburg Township (Illinois)
 Newburg Township (Iowa)
 Newburg Township (Minnesota)
 Newburg Township (Oklahoma)